Rosetti – famiglia fanariota
 Antonio Rosetti – compositore e contrabbassista boemo
 Constantin Alexandru Rosetti – scrittore, giornalista e politico rumeno
 Emilio Rosetti – ingegnere e studioso di geografia italiano
 Gino Rosetti – calciatore italiano
 Giovan Battista Rosetti – pittore italiano
 Giuseppe Rosetti – calciatore italiano
 Maria Rosetti – giornalista, rivoluzionaria e filantropa rumena
 Maria Tescanu Rosetti – principessa rumena
 Roberto Rosetti – arbitro di calcio italiano
 Theodor Rosetti – politico e scrittore rumeno